Аарон Мокоена (; 1980) — південноафриканський футболіст
 Тебого Мокоена (; 1974) — південноафриканський футболіст.
  (; 1982) — південноафриканський актор і телеведучий.